Protomeliturga är ett släkte av bin. Protomeliturga ingår i familjen grävbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grävbin
Protomeliturga